Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1918/19 werd beslist via de kampioenscompetitie met Ajax als winnaar.
Ajax bleef in de gehele cyclus ongeslagen.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarbij West over twee competities beschikte. Die kampioenen speelden een volledige competitie tegen elkaar voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, NAC van Zuid, en bij West was Ajax kampioen van West A en AFC van West B.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord
Niet alle wedstrijden zijn gespeeld in de Noordelijke afdeling dit seizoen. De eindstand werd bepaald door het aantal wedstrijden die een club heeft gespeeld en het gemiddeld aantal punten daarvan genomen. Hierdoor staan sommige clubs met minder punten hoger dan clubs met meer punten.

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West A

Eerste Klasse West B
De Eerste Klasse West B zal volgend seizoen een niveau lager en dus onder de afdeling West A komen te staan. Volgend seizoen kunnen dus alle deelnemers van West B niet meer deelnemen aan het landskampioenschap. Deze klasse wordt dan hernoemd naar Overgangsklasse.

1AFC mocht volgend seizoen als kampioen van West B wel blijven op het hoogste westelijke niveau.

 1918/19
Competitievoetbal 1918/19